La formula molecolare C3H4 può indicare:
 Allene
 Ciclopropene
 Propino

Formule molecolari